Reichsdeutsch steht für:

 das Reichsdeutsche, die im Deutschen Reich gesprochene Varietät des Standarddeutschen, siehe Bundesdeutsches Hochdeutsch
 Reichsangelegenheiten, also Angelegenheiten Deutschlands (1871–1945 oder 1948) betreffend
 Reichsdeutsche, die Bewohner und Angehörigen des Deutschen Reichs

Siehe auch:
 bundesdeutsch